La passacaille est un genre musical pratiqué aux  et  siècles.

 Passacaille est une œuvre d'Anton Webern.
 ''Passacaille en ré mineur est une œuvre de Dietrich Buxtehude